Tonina steht für:

 ein anderer Name für den Commerson-Delfin, siehe Commerson-Delfin
 ein Flussdelfin im Orinoco, siehe Amazonasdelfin
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Eriocaulaceae, siehe Tonina (Pflanzengattung)
 Toniná, eine Maya-Ruine in Mexiko